Jakob Rych ist der Name folgender Personen:

* Jakob Rych (Schultheiss, vor 1291) (vor 1291–vor 1356), Schweizer Schultheiss
 Jakob Rych (Schultheiss, vor 1380) (vor 1380–vor 1394), Schweizer Schultheiss